Platylophus – genere di piante della famiglia Cunoniaceae;
 Platylophus – genere di uccelli passeriformi;